Levi (Hebreeuwse Bijbel), Levi, de derde zoon van aartsvader Jakob
 Levi (stad), in Finland
 Levi (Estland), een dorp in Estland
 Levi Strauss, kledingfabrikant
 Levy, spellingsvariant van de achternaam Levi
 Levi (voornaam), een jongensnaam
 Levi's, spijkerbroekenmerk
 Herbert Walter Levi, een Duits-Amerikaanse zoöloog en arachnoloog